Carlo Maria Cordio – musicista italiano
 Francesco Cordio – regista e attore italiano
 Nino Cordio – pittore e scultore italiano